«Shawty Freak a Lil’ Sumtin’» — второй сингл с дебютного альбома группы Lil Jon & the East Side Boyz, Get Crunk, Who U Wit: Da Album, записанный вместе с Jazze Pha и Big Sam. Помимо инструментальной версии и акаппеллы, также включал в себя и «Get Crunk».

Сингл во многом остался незамеченным, получил неодобрение критиков и провалился в продажах.

Список композиций 

Синглы 1998 года
Синглы Лил Джона